...a tutte le auto della polizia – film del 1975
 A tutte le auto della polizia – serie televisiva andata in onda tra il 1972 e il 1976